Jovem Pan FM Santa Fé do Sul é uma emissora de rádio brasileira com concessão em Rubinéia e sediada em Santa Fé do Sul, municípios do estado do São Paulo. Opera no dial FM, na frequência 92.5 MHz e é afiliada à Jovem Pan FM.

História 

Em dezembro de 2012, Santa Fé do Sul recebeu três novas emissoras em fase experimental, todas elas do Sistema Sucesso, comandado por Beto Gomes. A FM 92.5, tem seu sistema irradiante na chácara dos ipês, na vizinha cidade de Rubinéia, seus estúdios situam no centro de Santa Fé do Sul e começou a executar músicas de formato jovem/pop. Logo em janeiro do ano seguinte, Beto confirmou a vinda da Jovem Pan FM, cobrindo essa importante região do interior paulista, já que a região era cobrida parcialmente pela Jovem Pan FM de Dracena.

No dia 31 de janeiro de 2013, a emissora foi inaugurada oficialmente as 12h, durante a abertura do programa Pânico. Passando os meses, foram inaugurados mais duas rádios do mesmo grupo, a Terra FM 91.5 com concessão em Santa Rita d Oeste (atual Clube FM Santa Fé do Sul) e a Mega FM 103.9 com concessão em Santa Fé do Sul.

Entre 2017 e 2018, a Jovem Pan FM Santa Fé do Sul e a Mega FM, foram vendidas ao Grupo Moraes de Comunicação, deixando a Terra FM somente com o Sistema Sucesso.

Jovem Pan FM Santa Fé do Sul
Estações de rádio fundadas em 2013
Santa Fé do Sul